Ралли Монте-Карло 1973 года (официально 42ème Rallye Automobile de Monte-Carlo) — первый этап чемпионата мира по ралли 1973 года и первый этап в истории чемпионата мира по ралли, проходивший с 19 по 29 января. Это 42-й Ралли Монте-Карло в истории.

В 1973 году в чемпионате мира по ралли, как и в предшествующем ему Международном чемпионате по ралли для производителей (IMC), очки начислялись только в зачёт производителей. Каждый производитель получал очки только за лучший результат своих пилотов, но очки других при этом не переходили другим участникам, а просто "сгорали" (например, если гонщики одного производителя заняли три первые места, а гонщики другого с четвертого по шестое, то первый получает 20 очков за первое место, а второй - 10 очков за четвертое место и т.д. по списку).  

Для всех призёров Ралли Монте-Карло 1973 года это было второе попадание на подиум в этом престижном соревновании. Ове Андерссон был победителем в 1971 году в рамках IMC, а Николя и Андрюэ занимали третью ступень пьедестала в 1970 и 1971 году соответственно.

Результаты

Турнирная таблица 

* Миккола получил две минуты штрафа за опоздание на старт на СУ8 и СУ18.

** Терье получил одну минуту штрафа за опоздание на старт на СУ8.

Сходы 
Неполный список

Спецучастки

Позиции пилотов в общем зачёте по ходу этапа

Результаты пилотов на спецучастках

Положение в чемпионате 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1973 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1973 году